Джиен-Софу:

 Джиен-Софу — упразднённое село в Симферопольском районе Крыма.
 Джиен-Софу — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.